Krak može značiti:

 Krak (fizika), vidi Moment
 Krak (biologija), npr. žablji krak